Фридерсдорф () — различные значения:

 Фридерсдорф (Лоза) — деревня в Верхней Лужице, коммуна Лоза района Баутцен, земля Саксония
 Фридерсдорф (Мульде) — коммуна в Германии, в земле Саксония-Анхальт.
 Фридерсдорф (Тюрингия) — коммуна в Германии, в земле Тюрингия.
 Фридерсдорф (Шпрее) — посёлок в Германии, в земле Саксония.